Ранчо Теокаљи има више значења:

 Ранчо Теокаљи (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Теокаљи (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику